Теучеж — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Теучеж, Нух Цугович — советский государственный и политический деятель, председатель Адыгейского областного исполнительного комитета.
 Теучеж, Цуг (настоящее имя Тагир Алиевич Теуче́ж; 1855—1940) — адыгский (черкесский) советский поэт, ашуг, народный поэт Адыгеи.